Název Zálší nese několik sídel: 
 Zálší (okres Tábor) – obec v okrese Tábor
 Zálší (okres Ústí nad Orlicí) – obec v okrese Ústí nad Orlicí
 Zálší (Sepekov) – část obce Sepekov v okrese Písek

Externí odkazy